XXY heeft verschillende betekenissen::
 Het syndroom van Klinefelter: een genetische aandoening die ook wel het XXY-syndroom wordt genoemd;
 XXY (film): een film over een 15-jarige met het syndroom van Klinefelter.